Die Football League Second Division 1981/82 war die 79. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1981 und endete am 18. Mai 1982.

Erstmals fand die Drei-Punkte-Regel Anwendung. Zweitligameister wurde Luton Town und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Watford und Norwich City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1982/83 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leeds United, Wolverhampton Wanderers und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Cardiff City, der AFC Wrexham und der FC Orient. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1982/83 der Third-Division-Gewinner FC Burnley sowie die dahinter rangierenden Carlisle United und FC Fulham die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1981-82 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1981/82
1981